Maren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Maren (Gladhammars socken, Småland, 639336-154119), sjö i Västerviks kommun,  (1,76 km²)
Maren (Gladhammars socken, Småland, 640063-154240), sjö i Västerviks kommun,  (10,8 ha)
Maren (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun och Västerviks kommun,  (1,21 km²)
Maren (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (1,89 km²)
Maren, Västervik, sjö i Västerviks kommun,  (35,3 ha)
Maren (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (24,2 ha)
Maren, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (9,98 ha)
Maren (Ornö socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (30 ha)
Maren (Ösmo socken, Södermanland, 653474-161601), sjö i Nynäshamns kommun, 
Maren (Ösmo socken, Södermanland, 654533-162652), sjö i Nynäshamns kommun,  (4,82 ha)
Maren, Södertälje, sjö i centrala Södertälje, genomgrävd av Södertälje kanal, och därför med bräckt vatten, 
Maren (Djurö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun, 
Maren (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun, 
Nedre Maren, sjö i Värmdö kommun, 
Övre Maren, sjö i Värmdö kommun, 
Maren, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (19,4 ha)

Se även
Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar med -maren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn